Federation Cup 1989 var den 27. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på hardcourt i Ariake Tennis Park i Tokyo, Japan i perioden 1. - 9. oktober 1989. Japan var Fed Cup-værtsland for tredje gang, og det var anden gang, at kampene blev spillet i Tokyo. Ariake Tennis Park var til gengæld vært for turneringen for første gang.

Turneringen blev vundet af USA, som besejrede Spanien med 3-0 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for 13. gang, men for første gang siden 1986. Spanien var i Federation Cup-finalen for første gang. Det vindende amerikanske hold bestod af Martina Navratilova, Chris Evert, Pam Shriver og Zina Garrison, mens Spanien blev repræsenteret af Arantxa Sánchez Vicario og Conchita Martínez.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede 16 hold om de sidste otte ledige pladser i hovedrunden. Vinderne af de otte playoff-opgør gik videre til hovedrunden, mens de otte tabere spillede videre i trøstrunden sammen med de 16 tabere fra første runde i hovedrunden.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedrunden:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 24 direkte kvalificerede hold.
 8 hold fra kvalifikationsrunden.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af 24 hold:
 8 hold, der havde tabt i kvalifikationsrunden.
 16 hold, der havde tabt i første runde af hovedrunden.

De otte hold fra kvalifikationsrunden spillede først en kvalifikationsrunde til den egentlige trøstrunde.

De fire hold fra trøstrundens kvalifikationsrunden spillede videre i den egentlige trøstrunde sammen med de 16 tabere fra første runde af hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1989

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1989
Tennis i Japan
Sport i Tokyo